Macomb bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Macomb (Illinois)
 Macomb (Michigan) 
 Macomb (Missouri)
 Macomb (New York)
 Macomb (Oklahoma)

 Macomb County, Verwaltungseinheit in Michigan

Personen:
 Alexander Macomb (1782–1841), US-amerikanischer Offizier
 Montgomery M. Macomb (1852–1924), US-amerikanischer Offizier, Brigadegeneral der US Army 

Siehe auch: 
 Macomb Township
 McComb